Castel puede referirse a:
 Castel (apellido), apellido de origen francés.

Divisiones Administrativas

en Canadá 
 Castel Bay, Territorios del Noroeste

en Eslovenia 
 Castel (Capodistria), fracción de Capodistria
 Castel Dobra, ciudad principal del municipio de Collio

en España 
 Castel de Cabra, municipio de la provincia de Teruel

en Francia 
 Castel (Somme), aldea y antigua comuna en Picardía, desde 1965 forma parte de Moreuil

en Italia 
 
 Castel Baronia, en la provincia de Avellino
 Castel Boglione, en la provincia de Asti
 Castel Bolognese, en la provincia de Ravenna
 Castel Campagnano, en la provincia de Caserta
 Castel Castagna, en la provincia de Teramo
 Castel Colonna, en la provincia de Ancona
 Castel Condino, en la provincia de Trento
 Castel d'Aiano, en la provincia de Bolonia
 Castel d'Ario, en la provincia de Mantua
 Castel d'Azzano, en la provincia de Verona
 Castel del Giudice, en la provincia de Isernia
 Castel del Monte, en la provincia de L'Aquila
 Castel del Piano, en la provincia de Grosseto
 Castel del Rio, en la provincia de Bolonia
 Castel di Casio, en la provincia de Bolonia
 Castel di Ieri, en la provincia de L'Aquila
 Castel di Judica, en la provincia de Catania
 Castel di Lama, en la provincia de Ascoli Piceno
 Castel di Lucio, en la provincia de Messina
 Castel di Sangro, en la provincia de L'Aquila
 Castel di Sasso, en la provincia de Caserta
 Castel di Tora, en la provincia de Rieti
 Castel Focognano, en la provincia de Arezzo
 Castel Frentano, en la provincia de Chieti

 Castel Gabbiano, en la provincia de Cremona
 Castel Gandolfo, en la provincia de Roma
 Castel Giorgio, en la provincia de Terni
 Castel Goffredo, en la provincia de Mantua
 Castel Guelfo di Bologna, en la provincia de Bolonia
 Castel Madama, en la provincia de Roma
 Castel Maggiore, en la provincia de Bolonia
 Castel Mella, en la provincia de Brescia
 Castel Morrone, en la provincia de Caserta
 Castel Ritaldi, en la provincia de Perugia
 Castel Rocchero, en la provincia de Asti
 Castel Rozzone, en la provincia de Bérgamo
 Castel Ruggero, en la provincia de Salerno
 Castel San Giorgio, en la provincia de Salerno
 Castel San Giovanni, en la provincia de Piacenza
 Castel San Lorenzo, en la provincia de Salerno
 Castel San Niccolò, en la provincia de Arezzo
 Castel San Pietro Romano, en la provincia de Roma
 Castel San Pietro Terme, en la provincia de Bolonia
 Castel San Vincenzo, en la provincia de Isernia
 Castel Sant'Angelo, en la provincia de Rieti
 Castel Sant'Elia, en la provincia de Viterbo
 Castel Viscardo, en la provincia de Terni
 Castel Vittorio, en la provincia de Imperia
 Castel Volturno, en la provincia de Caserta

en Israel 
 Parque nacional de Castel

en Reino Unido 
 Castel (Guernsey), parroquia de Guernsey

en Suiza 
 Castel San Pietro, municipio de Cantone Ticino

Otros 
 Castel (juego), juego de mesa.
 Castel (grupo), grupo francés de bebidas agroalimentarias;
 Castel (cerveza), marca de cerveza del África francófona;
 Castel (restaurante), restaurante parisino;
 Castel (pastel), pastel.